Промислові підземні води
 Промислові стічні води